Луций Меций Постум () — римский политический деятель конца I века.

Постум, по всей видимости, происходил из сенаторской семьи из Тарраконской Испании. Около 76 года он входил в состав коллегии квиндецемвиров для судебных разбирательств. Затем Постум был трибуном XIII Парного легиона. 

В 79 году он находился на посту квестора, а после — народного трибуна. В 84 году Луций стал претором, затем он был легатом легиона в Сирии. И наконец, с июля по август 98 году он занимал должность консула-суффекта с Авлом Вицирием Марциалом.

Литература 
 Sarah Hillebrand, Der Vigintivirat: Prosopographische Untersuchungen für die Zeit von Augustus bis Domitian S. 42, 205.

Квесторы
Преторы
Народные трибуны
Легаты